Zepp ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Zepp (* 1955), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Helga Zepp-LaRouche (* 1948), deutsche Journalistin und Politikerin
 Marie-Theresa Zepp (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Paul Zepp (1917–2002), deutscher Kirchenrechtler
 Peter Zepp (1879–1943), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Rob Zepp (* 1981), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler

ZEPP bzw. Zepp steht als Abkürzung für:
 Zeppelin-Gymnasium (Lüdenscheid)
 Zepp (Japan)

Siehe auch:
 ZEP

Abkürzung